Guarita - pequena torre em fortalezas ou castelos e/ou resguardo para sentinelas
Casa de guarda -  um edifício que envolve ou acompanha um portal para edifícios importantes
Rio Guarita - rio brasileiro no estado do Rio Grande do Sul

Localidades 

Praia da Guarita - no município brasileiro de Torres
Guarita (terra indígena) - habitação indígena no Rio Grande do Sul

Guarita (São João de Areias) - aldeia da freguesia de São João de Areias, concelho de Santa Comba Dão

Desambiguação